Hang 'em high puede referirse a:

 Hang 'em high, película dirigida por Ted Post;
 «Hang 'em high», canción de la banda My Chemical Romance.